Vladimir Kisenkov (Kaluga, 8 de outubro de 1981) é um futebolista profissional russo, defensor, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik